Тимофе́й Подго́рный:
 Подгорный, Тимофей Николаевич (1925—1944) — красноармеец, Герой Советского Союза.
 Подгорный, Тимофей Филиппович (1873—1958) — российский и советский скрипичный мастер.